Next Generation Air Dominance (NGAD), ehemals F/A-XX, ist der Name eines Entwicklungs- und Beschaffungsprogramms der US Navy für ein Kampfflugzeug der nächsten Generation. Es soll ab 2025 die F/A-18E/F Super Hornet ablösen. Abhängig von der Mission soll das Flugzeug bemannt oder unbemannt operieren. Neben Supercruisefähigkeiten stehen Stealtheigenschaften im Mittelpunkt der Entwicklung. Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines trägergestützten Mehrzweckkampfflugzeugs. Bis jetzt arbeitet nur Boeing an diesem Programm, wobei Northrop Grumman mit der X-47B ein Flugzeug mit ähnlichen Eigenschaften entwickelt.

Einzelnachweise 

Next Generation Air Dominance
Flugzeugprojekt